Daniel Groves ist der Name folgender Personen:

* Daniel Groves (Kunstturner) (* 1984), Schweizer Kunstturner
 Daniel Groves (Mathematiker) (* 1974), Mathematiker